était un collectif de musiciens de Détroit, actif entre 1987 et 1995, produisant de la House et du Garage. La plupart des musiciens ont ensuite intégré le collectif .

Membres connus
Avery Midnite
Bill Beaver
Charlie Gilreath
Clarence Kendricks Jr.
Crystal Gaynor
Don Davis
Hassan Watkins
Jeff Mills
Lawrence D. Hall
Mike Banks
Niko Marks
Quentin McRae
Randy Paul McKaskill
Raphael Merriweathers Jr.
Ron Andrews
Roxanne Jordan
Rufus Harris
Scott Weatherspoon
Teddy Dudley
Tunesia Fowler
Yolanda Reynolds

Discographie partielle
Keep Believin' (LP) 		Vibe Records (1987)
Share This House (12", Promo) 		Ten Records Ltd. (10 Records) 	(1988)
Share This House (12") 		ITM Records 	(1988)
Share This House (12") 		Ten Records Ltd. (10 Records) 	(1988)
Share This House (12") 		High Fashion Music 	(1989)
Reach Out For The Love (12") 		Shockwave Records (1991)
These Are My People (12") 		Truelove Electronic Communications (1991)
These Are My People (12") 		UMM 	(1991)
These Are My People (12", S/Sided) 		Truelove Electronic Communications 	(1991)
These Are My People (12", Promo) 		Truelove Electronic Communications 	(1991)
UR My People (12", W/Lbl) 		Truelove Electronic Communications 	(1991)
These Are My People / Feel The Fire (12") 		Shockwave Records (1992)
Party Of The Year (12") 		KMS (UK) 	(1994)
Party Of The Year (2x12") 		KMS (1994)
Keep Pushin' (Hold On) (12") 		Happy Soul (1995)
People Hold On (12") 		Happy Soul (1995)
Reach Out For The Love (12") 		Underground Resistance (2003)

Liens externes
Discogs

Groupe de house music
Groupe américain de musique électronique
Groupe musical de Détroit (Michigan)